Le terme mathématique de fonction indicatrice peut désigner :
 une fonction caractéristique (théorie des ensembles) ;
 une fonction indicatrice (analyse convexe) ;
 l'indicatrice d'Euler en théorie des nombres.